Cronesteyn of Cronestein kan verwijzen naar

Cronestein (wijk), een wijk in Leiden
Kasteel Cronesteyn, een voormalig kasteel aan de rand van Leiden
Polderpark Cronesteyn, een park in Leiden
Kleine Cronesteinse of Knotterpolder, een polder en voormalig waterschap in de gemeente Leiden